Сми́твилл () — топоним США и Канады.

США 
  — городок в Арканзасе.
  — город в Джорджии.
  — городок в Миссисипи.
  — город в Миссури.
  — поселение в Нью-Джерси, округ Атлантик.
  — поселение в Нью-Джерси, округ Берлингтон.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Оклахоме.
  — город в Теннесси.
  — город в Техасе.

Канада 
  — поселение в Онтарио.

См. также 
 Смит: Топонимы
 Смиттон